DEM eller dem kan syfta på:

 DEM – ISO-kod 4217 för  den valuta som användes i Västtyskland, se D-mark

Se även
 Dom-debatten